Mya kan verwijzen naar
Mya (geslacht), een geslacht van tweekleppige weekdieren.
Mýa Harrison, een Amerikaanse R&B-zangeres.
 Mya, "million years ago", de Engelse naam voor mega-annum, een miljoen jaar.